Holzlucken ist der Ortsname von

 Holzlucken (Harsdorf), Ortsteil der Gemeinde Harsdorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Holzlucken (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern